Первый послевоенный и 8-й по счёту Чемпионат СССР по русским шашкам прошел с 31 октября по 25 ноября 1945 года в Москве.

Свой первый титул чемпиона страны завоевал Исер Куперман. Второе место занял Борис Блиндер, третье место поделили Александр Веретэ и Дмитрий Коршунов.

Литература 
 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
1945 год в Москве
1945 год в шашках
Октябрь 1945 года
Ноябрь 1945 года